Frankrijk heeft in de periode 1936 tot 1947 drie kabinetten-Blum gekend.

Kabinet-Blum I (Volksfrontregering) (4 juni 1936 - 22 juni 1937)
Vóór de parlementsverkiezingen van 1936 werd er door de linkse partijen, het socialistische Section Française de l'Internationale Ouvrière (Franse Sectie van de Arbeiders Internationale), de sociaal-liberale Parti Républicain, Radical et Radical-Socialiste (Partij van Republikeinen, Radicalen en Radicaal-Socialisten), de Parti Communiste Français (Communistische Partij van Frankrijk), de kleine Union Socialiste Républicaine (Socialistische Republikeinse Partij) en enkele andere linkse en socialistische clubs het Front Populaire (Volksfront). De parlementsverkiezingen van 26 april en 3 mei 1936 werden gewonnen door het Volksfront. Léon Blum (SFIO) vormde een kabinet bestaande uit het SFIO, de PRS en de USR (4 juni 1936). De PCF werd niet in het kabinet opgenomen, maar steunde het kabinet vanuit het Franse parlement (Parlement Française).

 Léon Blum (SFIO) - Président du Conseil (premier)
 Édouard Daladier (PRS) - Vicepremier en minister van Defensie en Oorlog
 Yvon Delbos (PRS) - Minister van Buitenlandse Zaken
 Roger Salengro (SFIO) - Minister van Binnenlandse Zaken
 Vincent Auriol (SFIO) - Minister van Financiën
 Charles Spinasse (SFIO) - Minister van Economische Zaken
 Jean-Baptiste Lebas (SFIO) - Minister van Arbeid
 Marc Rucart (PRS) - Minister van Justitie en Grootzegelbewaarder
 Alphonse Gasnier-Duparc (partijloos) - Minister of Marine
 Pierre Cot (PRS) - Minister van Luchtvaart
 Jean Zay (PRS) - Minister van Onderwijs
 Albert Rivière (SFIO) - Minister van Pensioenen
 Georges Monnet (SFIO) - Minister Landbouw
 Marius Moutet (SFIO) - Minister van Koloniën
 Albert Bedouce (SFIO) - Minister van Openbare Werken
 Henri Sellier (SFIO) - Minister van Volksgezondheid
 Robert Jardillier (SFIO) - Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie
 Paul Bastid (PRS) - Minister van Handel
 Camille Chautemps (PRS) - Minister van Staat
 Paul Faure (SFIO) - Minister van Staat
 Maurice Viollette (USR) - Minister van Staat
 Léo Lagrange (SFIO) - Onderstaatssecretaris van Sport (Lichamelijke Beweging)

Wijzigingen

 18 november 1936 - Marx Dormoy (SFIO) volgt Roger Salengro (SFIO) op als minister van Binnenlandse Zaken.

Kabinet-Blum II (Volksfrontregering) (13 maart - 10 april 1938)
Het Kabinet-Blum II volgde het Volksfrontkabinet-Chautemps III en was het laatste Volksfrontkabinet.

 Léon Blum (SFIO) - Président du Conseil (premier) en minister van Financiën
 Édouard Daladier (PRS) - Vicepremier en minister van Defensie en Oorlog
 Joseph Paul-Boncour (SFIO) - Minister van Buitenlandse Zaken
 Marx Dormoy (SFIO) - Minister van Binnenlandse Zaken
 Charles Spinasse (SFIO) - Minister van Begrotingszaken
 Albert Sérol (SFIO) - Minister van Arbeid
 Marc Rucart (PRS) - Minister van Justitie en Grootzegelbewaarder
 César Campinchi (PRS) - Minister van Marine
 Guy La Chambre (PRS) - Minister van Luchtvaart
 Jean Zay (PRS) - Minister van Onderwijs
 Albert Rivière (SFIO) - Minister van Pensioenen
 Georges Monnet (SFIO) - Minister van Landbouw
 Marius Moutet (SFIO) - Minister van Koloniën
 Jules Moch (SFIO) - Minister van Openbare Werken
 Fernand Gentin (PRS) - Minister van Volksgezondheid
 Jean-Baptiste Lebas (SFIO) - Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie
 Ludovic-Oscar Frossard (SFIO) - Minister van Propaganda
 Vincent Auriol (SFIO) - Minister van Coördinatie en Administratie van het Bureau van de Premier
 Pierre Cot (PRS) - Minister van Handel
 Paul Faure (SFIO) - Minister van Staat
 Théodore Steeg (PRS) - Minister van Staat
 Maurice Viollette (USR) - Minister van Staat
 Albert Sarraut (PRS) - Minister van Staat voor Noord-Afrikaanse Zaken
 Léo Lagrange (SFIO) - Onderstaatssecretaris van Sport (Lichamelijke Beweging)

Kabinet-Blum III (Voorlopige Regering) (16 december 1946 - 22 januari 1947)
Het kabinet-Blum III was de laatste van een reeks Voorlopige Regeringen die Frankrijk bestuurden sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Blum was Voorzitter van de Voorlopige Regering en was hiermee voorlopig staatshoofd en premier. In 1947 werd de Vierde Franse Republiek uitgeroepen en trad Blum af. Als staatshoofd werd Blum opgevolgd door Vincent Auriol die president en als regeringsleider door Paul Ramadier, die premier werd. Het derde kabinet-Blum was een homogeen SFIO (socialistisch) kabinet.

 Léon Blum (SFIO) - Voorzitter van de Voorlopige Regering en minister van Buitenlandse Zaken
 André Le Troquer (SFIO) - Minister van Defensie
 Édouard Depreux (SFIO) - Minister van Binnenlandse Zaken
 André Philip (SFIO) - Minister van Economische Zaken en Financiën
 Robert Lacoste (SFIO) - Minister van Industriële Productie
 Daniel Mayer (SFIO) - Minister van Arbeid en Sociale Zekerheid
 Paul Ramadier (SFIO) - Minister van Justitie en Grootzegelbewaarder
 Yves Tanguy (SFIO) - Minister van Openbare Voorzieningen
 Marcel Edmond Naegelen (SFIO) - Minister van Onderwijs
 Max Lejeune (SFIO) - Minister van Veteranen en Oorlogsslachtoffers
 François Tanguy-Prigent (SFIO) - Minister van Landbouw
 Marius Moutet (SFIO) - Minister van Franse Overzeese Gebiedsdelen
 Jules Moch (SFIO) - Minister van Openbare Werken, Transport, Wederopbouw en Stedenplanning
 Pierre Segelle (SFIO) - Minister van Volksgezondheid en Bevolking
 Eugène Thomas (SFIO) - Minister van Posterijen
 Félix Gouin (SFIO) - Minister van Planning
 Guy Mollet (SFIO) - Minister van Staat
 Augustin Laurent (SFIO) - Minister van Staat

Wijzigingen

 23 december 1946 - Augustin Laurent (SFIO) volgt Moutet (SFIO) op als minister van Franse Overzeese Gebiedsdelen.

Zie ook
 Léon Blum
 Lijst van premiers van Frankrijk

Blum